Kastbjerg (parochie, Norddjurs)
Kastbjerg (parochie, Randers)